Фамилија Рејес има више значења:

 Фамилија Рејес, Ехидо Кулијакан Парсела Трес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејес, Ехидо Мерида (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејес, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејес, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејес, Колонија Окампо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејес (Сајула де Алеман), насеље у округу Веракруз у Мексику